Мексикиљо има више значења:

 Мексикиљо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мексикиљо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мексикиљо (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мексикиљо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику